Armix é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Armix apresentava uma população de 25 habitantes, distribuídos por 29 lares.

Armix é a comuna menos populosa do departamento de Ain.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain